Zbigniew Sienieński (zm. 1567/1568) – kasztelan sanocki
 Zbigniew Sienieński (zm. 1633) – kasztelan lubelski, chorąży lubelski